Italië:
 Mühlwald, een gemeente in Bozen-Zuid-Tirol (Trentino-Zuid-Tirol)
 Sëlva, een gemeente in Bozen-Zuid-Tirol (Trentino-Zuid-Tirol)
 Selva di Cadore, een gemeente in Belluno (Veneto)
 Selva di Progno, een gemeente in Verona (Veneto)
 Selva (Emilia-Romagna), een dorp in Piacenza (Emilia-Romagna)
 Selva (Piëmont), een dorpje in Alessandria (Piëmont)
 Selva (Toscane), een dorp in Siena (Toscane)
 Selva (Trento), een dorp in Trento (Trentino-Zuid-Tirol)
 Selva (Veneto), een dorp in Rovigo (Veneto)

Overige:
 Selva (Santiago del Estero), een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
 Selva, uit het Spaans afkomstige benaming voor het tropische regenwoud in het Amazonebekken
 Selva (comarca), een comarca in Barcelona en Gerona (Catalonië, Spanje)
 Selva (Balearen), een gemeente in Raiguer (Mallorca, Balearen, Spanje)
 Selva (Chili), een van de hoofdplaatsen van Rivadavia (Santiago del Estero, Chili)
 Selva (Noorwegen), een dorpje in Sør-Trøndelag (Noorwegen)
 Selva (Costa Rica), een dorpje in Cartago (Costa Rica)
 Selva (Brazilië), een dorpje in Paraná (Brazilië)
 Selva (dier), een geslacht van weekdieren